Un modello Plymouth compreso nella serie Plymouth Business.
 Un modello Plymouth compreso nella serie Plymouth Deluxe.
 Un modello Plymouth compreso nella serie Plymouth Standard.